Az 1999-es 69 Love Songs a Magnetic Fields háromrészes koncepciólemeze. Ahogy a cím is mutatja, 69 szerelmes számból áll, melyeket a frontember Stephin Merritt írt. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2020-ban Minden idők 500 legjobb albuma listán 406. helyen szerepelt.

Az album dalai

Közreműködők

The Magnetic Fields 
 Stephin Merritt – ének, ukulele, gitár, mandolin, autoharp, marxofon, ukelin, tremeloa, szitár, citera, hegedű, fűrész, billentyűk, zongora, harmónium, orgona, lemezlejátszó, síp, melodika, xilofon, dob, maraca, konga, bongo, triangulum, harangok, csörgődob, hárfa, gong
 Sam Davol – cselló, fuvola
 Claudia Gonson – zongora, dob, ütőhangszerek, ének, háttérvokál, hangszerelés (Very Funny, World Love és Busby Berkeley Dreams), fütty (Blue You)
 John Woo – bendzsó, szólógitár, mandolin

További zenészek 
 LD Beghtol – harmónium, ének, háttérvokál; grafikus design
 Chris Ewen – háttérzaj, hangszerelés, teremin a Blue You-n
 Daniel Handler (aka Lemony Snicket) – harmonika, billentyűk és hangszerelés az Asleep and Dreaming-en
 Dudley Klute – ének, háttérvokál
 Ida Pearle – hegedű
 Shirley Simms – ének, vokál, háttérvokál

Produkció 
 Jon Berman – hangmérnök
 Chris Ewen – hangmérnök
 Claudia Gonson – hangmérnök
 Jeff Lipton – mastering
 Eric Masunaga – hangmérnök
 Stephin Merritt – producer, hangmérnök
 Charles Newman – hangmérnök

Fordítás

Jegyzetek 

1999 nagylemezei
Minden idők 500 legjobb albuma (Rolling Stone magazin)